Le mot grade a plusieurs significations.

Dans le sens de rang ou de statut 
 Un grade est indice qui d'une manière générale fait référence à un niveau dans une hiérarchie :
 dans l'armée le grade militaire, et en France le grade dans la fonction publique, indiquent le niveau hiérarchique d'un emploi. Un fonctionnaire ou un militaire est généralement titulaire de son grade, qui ne peut lui être retiré sans motif grave, mais pas de sa fonction, qui dépend de son autorité de tutelle et qui peut être changée en fonction des besoins du service. Voir la liste des grades militaires et grades de l'armée française ;
 les grades universitaires sont des attestations de niveaux d'étude : 
 au Canada comme dans les pays de tradition anglo-saxonne, il y a le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. Voir aussi les grades universitaires au Canada,
 en France, leur sens s'est précisé avec la réforme LMD, qui les distingue des diplômes : les grades sont le baccalauréat, la licence (appelée bachelor dans la plupart des autres pays ayant adopté le Processus de Bologne), le master et le doctorat.
 Dans la franc-maçonnerie le grade désigne le niveau d'initiation personnel atteint par une sœur ou un frère ; il n'a strictement aucune signification hiérarchique, même si les responsabilités principales au sein d'une loge maçonnique sont traditionnellement confiées à des Maîtres. Les rites maçonniques étant dans le domaine public depuis des centaines d'années, il est possible à tout le monde d'avoir une connaissance livresque des mythes et symboles liés à chaque grade. Ce savoir conceptuel ne se substitue en rien à ce qu'apporte la pratique effective au sein d'une loge.
 Dans le domaine des conférences de consensus (médicales...) ou de la littérature scientifique, un grade (A, B ou C) correspond à un niveau de certitude relié à un niveau de preuves scientifiques.

Sciences

Unités 
 Le grade est une unité de mesure d'angle ayant pour symbole gon.

Physique - chimie 

 Concernant les matériaux, un grade désigne, au sein d'une famille, un type de produit de caractéristiques spécifiées, exemples :
 le MFI d'un grade thermoplastique (cette grandeur est souvent rencontrée en plasturgie, pour prévoir approximativement le comportement thermomécanique) ;
 un grade dit « solution » d'un SBR est issu d'une polymérisation effectuée en solution, tandis qu'un grade « émulsion » est obtenu par polymérisation en émulsion.
 Pour l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), le grade est un indice de mesure de la viscosité d'un lubrifiant défini selon la norme SAE J 300.

Médecine 
 En cancérologie, le grade d'une tumeur exprime son potentiel de malignité : bas grade (G1) = faible potentiel, haut grade (G2) = fort potentiel.

 Une inflammation de bas grade est une inflammation chronique.

Biologie 
 En systématique évolutionniste, un grade évolutif est un type de plan d'organisation correspondant à une étape historique de développement, qui peut avoir laissé des descendants ayant toujours ce type-là, comme d'autres qui ont évolué à partir de ce type (exemple : le grade poisson est à l'origine des différents groupes actuels de vertébrés, y compris les tétrapodes, qui ont un plan d'organisation plus complexe et sont considérés comme formant un grade évolutif dérivé). En tant qu'élément de classification, ces groupes ont été abandonnés dans la classification cladiste lorsqu'ils étaient paraphylétiques (comme les reptiles) mais ils ont aussi parfois été conservés lorsqu'ils étaient holophylétiques (comme les mammifères).

Divers 
 Grade est le nom d'une paroisse civile du Portugal, rattachée à la municipalité d'Arcos de Valdevez et située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord. 
 Les différents grades du thé sont un mode de classification propre au thé noir qui renseigne le consommateur sur la finesse de la cueillette et la taille de la feuille de thé. 
 , une marque automobile allemande des années 1920.

Unité de mécanique